Ponomarjow (; englische Transkription Ponomaryov, auch Ponomarev; weibliche Form Ponomarjowa; , englische Transkription Ponomariov) ist der Familienname folgender Personen:

Ponomarjow:

 Alexander Semjonowitsch Ponomarjow (1918–1973), sowjetischer Fußballspieler und -trainer
 Alexander Sergejewitsch Ponomarjow († 2012), russischer Chordirigent
 Anton Ponomarjow (* 1988), kasachischer Basketballspieler
 Boris Nikolajewitsch Ponomarjow (1905–1995), sowjetischer Politiker

 Ilja Wladimirowitsch Ponomarjow (* 1975), russischer Politiker
 Jekaterina Georgijewna Ponomarjowa (1887–??), russische Soldatenmutter, Ehrenbürger der Stadt Hoyerswerda
 Jewgeni Ponomarjow (* 1983), russischer Jazzmusiker 

 Leonid Iwanowitsch Ponomarjow (1937–2019), russischer Physiker
 Lew Alexandrowitsch Ponomarjow (* 1941), russischer Politiker und Menschenrechtsaktivist
 Michail Wladimirowitsch Ponomarjow (* 1974), russischer Geschäftsmann
 Oleksandr Ponomarjow (* 1973), ukrainischer Sänger
 Pawel Ponomarjow (* 1952), russischer Geistlicher, Erzbischof von Rjasan und Kassimow
 Ruslan Ponomarjow (* 1983), ukrainischer Schachspieler
 Sergei Ponomarjow (* 1996), kasachischer Radsportler 
 Waleri Andrejewitsch Ponomarjow (* 1959)  russischer Geschäftsmann und Politiker, Mitglied des Föderationsrates
 Wassili Ponomarjow (1907–1978), russischer Archäologe 
 Wjatscheslaw Ponomarjow (* 1965), Anführer der prorussischen paramilitärischen Volksmiliz und selbsternannter Bürgermeister der ostukrainischen Stadt Slowjansk

Ponomarjowa:

 Margarita Anatoljewna Ponomarjowa (1963–2021), russische Hürdenläuferin
 Nina Apollonowna Ponomarjowa (1929–2016), ukrainische Diskuswerferin
 Walentina Dmitrijewna Ponomarjowa (* 1939), sowjetisch-russische Sängerin
 Walentina Leonidowna Ponomarjowa (* 1933), sowjetische Kosmonautenanwärterin

Ponomarev:
 Valery Ponomarev (* 1943), russisch-US-amerikanischer Jazzmusiker

Ponomarev steht für:
 (2792) Ponomarev, Asteroid des inneren Hauptgürtels.